Loosch steht für
 den deutschen Namen der tschechischen Gemeinde Lahošť

Loosch ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard Loosch (1954–2016), deutscher Sportpsychologe
 Gerhard Loosch (1894–1965), deutscher Militärverwaltungsoffizier
 Thomas Loosch (* 1963), deutscher Behindertensportler

Siehe auch:
 Looschen
 Losch
 Loche